Tolle Nacht – film del 1943 diretto da Theo Lingen
Tolle Nacht – film del 1957 diretto da John Olden